Dywizjony artylerii noszące numer „6”:

Wojska Polskiego:
 6 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Romana Sołtyka 1919-1939
 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1938-1939)
 6 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 6 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Motorowej 1939
 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 6 DP (1941-1943 → 5 paplot)
 6 Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944-1945
 6 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1944-1945)
 6 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945-1962
 6 Dywizjon Artylerii (1961-1989)
 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1976 → 120 baplot)
 6 Toruński Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. J. Bema od 2001

Cesarskiej i królewskiej Armii:
 Dywizjon Artylerii Konnej Nr 6